Оболонь — заплавні луки

Топоніми в Україні 
 Оболонь — історична місцевість і житловий масив у місті Києві
 Оболонь — станція метро
 Оболонь — електродепо (ТЧ-2) метро
 Оболонський район міста Києва
 Оболонь — історична місцевість та мікрорайон у місті Бровари
 Оболонь — місцевість (колишнє передмістя) у Тернополі
 Оболонь — історична місцевість, колишнє село, нині у складі міста Суми
 Оболонь — село, Полтавська область, Семенівський район
 Оболонь — річка, Полтавська область, Семенівський район
 Оболонь — кратер у Полтавській області

Інше 
 «Оболонь» — одна з провідних пивоварних компаній в Україні
 «Оболонь» — торговельна марка пива ЗАТ «Оболонь»
Спортивний клуб
 ФК «Оболонь» — футбольний клуб, що представляє район Оболонь на півночі Києва
Техніка
 1В26-1 «Оболонь-А» — український комплекс управління артилерійським вогнем

Див. також 
 Оболоня